Rajtar – obraz Piotra Michałowskiego  
 Rajtar na białym koniu  – obraz Aleksandra Orłowskiego
 rajtaria – kawaleria, używająca w walce pistoletów